Комлево — топоним в России:

 Комлево — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Комлево — деревня в Боровском районе Калужской области.
 Комлево — деревня в Лебяжском районе Кировской области.
 Комлево — деревня в Клинском районе Московской области.
 Комлево — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Комлево — деревня в Рузском районе Московской области.
 Комлево — деревня в Весьегонском районе Тверской области.

 Комлево — озеро в Смоленском районе Алтайского края.